Línea N puede referirse a:
 la Línea N del metro de Nueva York; o
 la Línea N de colectivos de Córdoba, Argentina.